Э́мили Мэ́ллори Про́ктер (Emily Mallory Procter; , Роли, Северная Каролина, США) — американская актриса, наиболее известная по исполнению роли Келли Дюкейн в сериале C.S.I.: Место преступления Майами.

Биография 
Эмили Проктер родилась  в городе Роли (Северная Каролина) и младенцем была удочерена семьёй врача общей практики Уильяма Проктера и домохозяйки Барбары Джонс. Несмотря на внешнее благополучие семьи, родители Эмили развелись, когда ей было три года; будущая актриса и её брат Вит остались жить с матерью.

Эмили с детских лет мечтала играть в кино, поэтому очень расстроилась, когда ей не удалось поступить на театральный факультет в университете Восточной Каролины из за того, что не было мест. Эмили пришлось заняться журналистикой и танцами. Уже во время учебы она начала работать на телевидении — была метеорологом на канале филиала CBS в Гринвилле.

После окончания учебы Эмили переехала в Лос-Анджелес, где поступила на актерские курсы, которые в течение двух лет оплачивал её отец.

Фильмография 

Выпускники Восточно-Каролинского университета